Kabinett Strandman steht für folgende Regierungen Estlands:

 Kabinett Strandman I (1919)
 Kabinett Strandman II (1929–1931)